Seznam naselij v Sloveniji, imena na O

Seznam

Viri
 

O